Yauya puede referirse a:

Distrito de Yauya, lugar de Perú;
Estela de Yauya, monolito de la cultura chavín, en el actual Perú; o
Punta Cana, República Dominicana, según uno de sus anteriores nombres.